Catharina van Palts-Simmern (1455-1522) - abdis in Trier
 Catharina van Palts-Simmern (1510-1572) - abdis in Kumbd